John Abernethy – angielski chirurg
 John Abernethy – irlandzki duchowny